Niemcy:
 Gößnitz – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land
 Gößnitz – dzielnica gminy An der Poststraße w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Birgenland

Inne:
 Gößnitz – ród